Hidrofília (química), propietat física d'una molècula que enllaça amb l'aigua mitjançant l'enllaç d'hidrogen.
 Hidrofília (botànica), estratègia reproductiva d'algunes plantes que asseguren la seva pol·linització usant l'aigua com a vehicle del pol·len.
 Hidrofília o aquafília, forma de fetitxisme sexual